«Националь» — название гостиниц:
 Националь (гостиница, Москва)
 Националь (гостиница, Киев)

См. также 
 Националь Бухарест (футбольный клуб)